Danny Boy – ballada Frederica Weatherly'ego
Danny Boy (ur. 1968) – amerykański raper